Акма́тов — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Акматов, Айзар Талантбекович (род. 1998) — киргизский футболист.
 Акматов, Бекболот Акматович (род. 1936) — советский и киргизский хирург, профессор, писатель.
 Акматов, Казат Акматович (1941—2015) — советский и киргизский писатель.
 Акматов, Ташполот (1929 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Акматов, Таштанбек Акматович (род. 1938) — Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, дважды Герой Социалистического Труда.